Ministero dell'istruzione – dicastero del governo brasiliano
 Ministero dell'istruzione – dicastero del governo israeliano
 Ministero dell'istruzione – dicastero del governo italiano
 Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – dicastero del governo italiano 
 Ministero della pubblica istruzione – dicastero del governo italiano 
 Ministero dell'istruzione – dicastero del governo rumeno 
 Ministero dell'istruzione – dicastero del governo russo

Pagine correlate

Ministero dell'educazione